Rogsta kan syfta på:

 Rogsta, Hudiksvall – en småort i Hudiksvalls kommun
 Rogsta socken – en socken i Hälsingland
 Rogsta landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1951
 Rogsta församling –  en församling i Uppsala stift –2010
 Rogsta kyrka –  en kyrkobyggnad som tillhör Hudiksvallsbygdens församling
 Rogsta distrikt – ett distrikt i Hudiksvalls kommun och Gävleborgs län 2016–
 Rogsta, Tystberga – by i Tystberga socken, Nyköpings kommun